

Patronyme 
 Les Gaddi sont une famille d'artistes italiens de l'école florentine entre Duecento et Trecento :
 Gaddo Gaddi (1259 - 1332 ?), peintre et mosaïste florentin, père de :
 Taddeo Gaddi  (1259 - 1366), peintre et mosaïste florentin et ses quatre fils :
 Agnolo Gaddi (1350 - 1396), peintre, entre autres,  de la Légende de la ceinture de la Vierge (Sacra Cintola) au dôme de Prato.
 Giovanni Gaddi (après 1333 - 1383). Selon Vasari, peintre de fresques au cloître  San Spirito de Florence, et mentionné, avec son frère, parmi les peintres appelés au Vatican par le pape Urbain V (1367-1370). Peut-être le Maestro della Misericordia dell’Accademia.
 Niccolò Gaddi
 Zanobi Gaddi (qui n'a pas laissé de traces d'activités artistiques)

Autres : 
 Carlo Gaddi (1940-1977), acteur italien
 Carlo Gaddi, un champion italien d'aviron actif en 1987-1998

Toponyme  
 Gaddi est le siège des Gurus du sikhisme.

Ethnie 
 Gaddi est une tribu vivant en Inde et plus spécialement en Himachal Pradesh.

Homonymie de patronyme italien